Åby Sogn (eller Aaby Sogn) findes flere steder i Danmark, se:

 Aaby Sogn (Jammerbugt Kommune) – et sogn i i Jammerbugt Kommune, Nordjylland
 Åby Sogn (Århus Kommune) – et sogn i Aarhus Kommune
 Nørre Aaby Sogn er et sogn ved Middelfart Kommune på Fyn.
 Vester Åby Sogn er et sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune på Fyn.